The New Power Generation (band), een Amerikaanse popband en tevens de begeleidingsband van Prince sinds 1990 
New  Power Generation (nummer), een nummer van het Prince-album Graffiti Bridge uit 1990